La Petite République (1876-1938), journal français ;
 La Petite République (1947), court métrage français de Victor Vicas.